La Faim (en anglais ) est le titre de plusieurs œuvres :

 La Faim (), roman norvégien de Knut Hamsun publié en 1890. Il a été adapté plusieurs fois :
 La Faim  (), film dano-suédo-norvégien de Henning Carlsen sorti le  ;
 La Faim (), court métrage d'animation canadien réalisé par Peter Foldes en 1973 ;
 La Faim (, ), film iranien réalisé par Meysam Mohammad Khani et sorti en 2021.

Voir aussi